Бабцино — название населённых пунктов в России:

 Бабцино — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Бабцино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.